Charles Beauclerk kan syfta på bland andra:

* Charles Beauclerk, 1:e hertig av Saint Albans (1670–1726), brittisk peer
 Charles Beauclerk, 2:e hertig av Saint Albans (1696–1751), brittisk peer
 Charles Beauclerk, 11:e hertig av Saint Albans (1870–1934), brittisk peer 
 Charles Beauclerk, 13:e hertig av Saint Albans (1915–1988), brittisk peer 
 Charles Beauclerk, earl av Burford (född 1965), äldste son och arvinge till den nuvarande hertigen av Saint Albans